L'expression Saint-Irénée peut faire référence à :

Homonymes 
Irénée de Lyon, saint chrétien et évêque de Lyon du , qui a donné son nom à plusieurs toponymes dont :
 Saint-Irénée, une commune du Québec.
 Saint-Irénée, un quartier du  de Lyon.
 Fort Saint-Irénée, une Fort de la première ceinture de la ville de Lyon situé dans le quartier éponyme.
 L'église Saint-Irénée, une église de la ville de Lyon située dans le quartier éponyme.
 Église Saint-Irénée de Châtillon-la-Palud
 Le square Saint-Irénée, voie du  de la ville de Paris.
 Séminaire Saint-Irénée, ancien séminaire catholique de Sainte-Foy-lès-Lyon.
 Le tunnel de Saint-Irénée, tunnel ferroviaire traversant la colline de Fourvière, à Lyon.